Honko ist der Familienname folgender Personen:

 Lauri Honko (1932–2002), finnischer Folklorist und Religionswissenschaftler
 Wolfgang Honko (* 1948), deutscher Fußballspieler